Pocahontas steht für:

 Pocahontas (um 1595–1617), legendäre Algonkin-Indianerin
 Pocahontas (Film), Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1995
 dessen Fortsetzung aus dem Jahr 1998, siehe Pocahontas 2 – Die Reise in eine neue Welt
 Pocahontas – Die Legende, kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 1995
 Titelfigur aus der Erzählung Seelandschaft mit Pocahontas von Arno Schmidt
 (4487) Pocahontas, ein Asteroid vom Amor-Typ
 Pocahontas (AnnenMayKantereit-Lied), ein Lied der deutschen Band AnnenMayKantereit
 Pocahontas (Neil-Young-Lied), ein Lied des kanadischen Musikers Neil Young

Pocahontas ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pocahontas (Alabama)
 Pocahontas (Arkansas)
 Pocahontas (Illinois)
 Pocahontas (Iowa)
 Pocahontas (Mississippi), gemeindefreies Gebiet im Hinds County
 Pocahontas (Missouri)
 Pocahontas (Oregon), Geisterstadt
 Pocahontas (Pennsylvania)
 Pocahontas (Tennessee), gemeindefreies Gebiet im Coffee County
 Pocahontas (Virginia), Stadt im Tazewell County
 Pocahontas Bay (Washington)
 Pocahontas Village (Virginia)

Schiffe:
 Pocahontas (Schiff, 1829), Passagierschiff auf der Chesapeake Bay
 USS Pocahontas (1852), Kriegsschiff der US-Marine
 Pocahontas (AT-18), Ozeandampfer, später umbenannt in USS Chemung (AT-18)
 USS Pocahontas (SP-3044), ehemalige deutsche Prinzessin Irene, späterer Truppentransporter der US-Marine im Ersten Weltkrieg
 USS Pocahontas (YT-266), Kriegsschiff der US-Marine im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Pocahontas County